De Boompoort (Alkmaar) - straat in Alkmaar
 Boompoort ('s-Hertogenbosch) - stadspoort in 's-Hertogenbosch